Адрастея () — внутренний спутник Юпитера, второй по удалённости от планеты после Метиды. Известна также как .

Открытие 
Была обнаружена 8 июля 1979 года американскими астрономами Дэвидом Джуиттом и Эдвардом Даниэльсоном на снимках, полученных межпланетной станцией «Вояджер-2», и получила временное обозначение  В 1983 году получила официальное название в честь древнегреческой богини Адрастеи, дочери Зевса. Аппарат «Галилео» получил более качественные фотографии, но даже на них размер Адрастеи составляет всего несколько пикселей.

Орбита и вращение 
Адрастея движется непосредственно в системе колец Юпитера и, предположительно, является для кольца источником материала. Орбита Адрастеи почти совпадает с орбитой Метиды. Она практически круглая и лежит почти в плоскости экватора Юпитера. Её радиус меньше предела Роша для жидких спутников, но, очевидно, больше предела для твёрдых, поскольку эти спутники ещё не разорвало приливными силами. Но Метида и Адрастея облетают Юпитер быстрее, чем он делает оборот вокруг своей оси, и, как следствие, приливные силы постепенно уменьшают радиус их орбит. В отдалённом будущем они, скорее всего, столкнутся с планетой.

Спутник совершает оборот вокруг Юпитера за 7 часов и 9,5 минут. Период вращения вокруг своей оси неизвестен.

Адрастея, как и другие спутники, которые движутся в пределах колец, очищают от частиц окрестности своей орбиты. Ширина очищенной зоны для Адрастеи оценивается в 70 км (что в 2,5 раза меньше, чем для Метиды).

Физические характеристики 
Адрастея имеет размеры 20×16×14 км (средний радиус — 8,2 км). Средняя плотность оценивается как 0.90 ± 1.85 г/см3. Её масса составляет порядка 3 массы Юпитера. Поверхность очень тёмная: её альбедо равно 0,05. Звёздная величина составляет 18,7m.

См. также 
 (239) Адрастея — одноимённый астероид.

Примечания

Ссылки 
 

Спутники Юпитера